Die Liste der Strassennamen in Luzern enthält eine Auswahl von Strassen, Gassen und Plätzen in der Stadt Luzern mit ihren Koordinaten und einer interaktiven Karte (OSM):

Weblinks 

Luzern
!Luzern
Strasse in Luzern